This Is the Night est un film de 1932 avec Cary Grant.

 This Is the Night est une chanson de 2012 de Kurt Calleja, représentant Malte à l'Eurovision 2012.
 This Is the Night est une chanson de 1993 de The The.
 This IS the Night est une chanson de 2003 de Clay Aiken.
 This is the Night est une chanson de 2009 de Sakis Rouvas.